Василий Ильич Гребенщиков (1857—1906) — российский врач, учёный, деятель в области санитарной и демографической статистики.

Биография 
Родился в 1857 году. В 1884-м окончил Военно-медицинскую академию, после чего до 1904 года проработал в Медицинском департаменте МВД, где руководил Отделом статистики. С 1904 года и до самой смерти являлся заведующим статистическим отделением Санкт-Петербургской городской управы и профессором демографической статистики Высших статистических курсов. Скончался в 1906 году.

Научная деятельность 
Несмотря на профессию врача, Гребенщиков более всего проявил себя как выдающийся учёный-статистик.
Работая в Медицинском департаменте, он реформировал и усовершенствовал постановку официальной санитарной статистики. Все собираемые отчётные данные объединял и затем на основе этого составлял сводные обзорные годовые отчёты. Готовились они в основном под его руководством и вначале назывались «Отчёты Медицинского департамента» (1888—1901), а затем были переименованы в «Отчёты о состоянии народного здравия и организации врачебной помощи в России» (1902—1914). Одновременно с этим он в 1897—1903 гг. редактировал журнал «Вестник общественной гигиены, судебной и практической медицины».

Кроме того, Гребенщиков — автор крупных санитарно-демографических монографий. На основе данных переписи населения 12 российских губерний за 1897 год, опубликованных в 1901-м, он, используя так называемый демографический метод, построил первые в стране таблицы смертности и доживаемости всего населения (ранее это осуществлялось лишь в отношении православных): полную сводную — для всех 12 губерний, сокращённые — для каждой губернии. Его перу принадлежит и одна из первых в отечественной научной литературе работ о рождаемости (опубл. в «Реальной энциклопедии медицинских наук», 2-й дополнит. том, 1901).

Также Гребенщиков автор ряда статей, в которых изучаются демографические процессы в некоторых странах Европы.

Избранные публикации 
 К вопросу об уменьшении смертности в России // Врач. — 1888. — №№ 31—32.
 Смертность в России и борьба с ней. — СПб., 1901 (в соавт. с Д. А. Соколовым).
 Смертность в 12 губерниях Европейской России за 1896—1897 гг. по отдельным полам и возрастам // Вестник общественной гигиены, судебной и практической медицины. — 1902. — №№ 7—10.
 Плодовитость женщин в 26 губерниях Европейской России. — СПб., 1904.

Примечания

Литература 
 Новосельский С. А. В. И. Гребенщиков и его значение в истории санитарной и демографической статистики // Проблемы демографической статистики. — М., 1959.
 Демографический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. — Гл. ред. Д. И. Валентей. — 1985.
 Гребенщиков Василий Ильич // Энциклопедия статистических терминов. Том 8. Выдающиеся отечественные и зарубежные ученые в области статистики. — Федеральная служба государственной статистики, 2013.

Ссылки 
 Гребенщиков Василий Ильич. Booksite.
 [slovar.wikireading.ru/2431267 Гребенщиков Василий Ильич]. ВикиЧтение.